У́лица Адмира́ла Ла́зарева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Адмирала Лазарева — улица в Москве.
 Улица Адмирала Лазарева — улица в Липецке.

Украина 
 Улица Адмирала Лазарева — улица в городе Запорожье.
 Улица Адмирала Лазарева — улица в Николаеве Николаевской области.
 Улица Адмирала Лазарева — улица в Одессе.

См. также 
 
 Площадь Адмирала Лазарева
 
 

Адмирала Лазарева